Ро́бертсон () — шотландське прізвище, а також топонім.

Прізвище 
 Робертсон (прізвище)

Топоніми

Затока Робертсон — затока в морі Сомова (Південний океан) в північно-східній частині Землі Вікторії (Східна Антарктида).

Робертсон — гора (2252 м) у Береговому хребті в Британській Колумбії

Округи
 Робертсон (округ, Кентуккі)
 Робертсон (округ, Теннессі)
 Робертсон (округ, Техас)

Див. також 
 Клан Робертсон